

Mesure 

 Quart, une des quatre parties égales d'un tout.
 Quart, un format de bouteilles de vins et champagnes.
 Quart, un contenant à liquide prévu pour y boire contenant un quart de litre.
 Quart, ancienne unité de mesure qui, dans le Paris du , contenait 4 litrons de 36 pouces³ chacun. Voir muid.

 Quart d'angle (marine) ou Rhumb : unité de mesure d'un angle utilisée dans la marine, égale à 11,25° (= 1/4 de 45°), p.ex. pour designer le "quart de vent", un secteur angulaire de la rose des vents.

Lieux ou communes 

 Quart, une commune italienne francophone de la Vallée d'Aoste.
 Quart, commune de la province de Gérone en Catalogne (Espagne)

Personnes 
 Aymon de Quart († 1311), évêque de Genève
 Émeric de Quart frère d'Aymon († 1313), évêque d'Aoste

Divers 
 Quart sur un bateau ou dans la marine, est la fraction de temps pendant laquelle une équipe est de service ou de faction aux commandes ou à l'entretien d'un navire ;
 Quart désigne en Andorre la subdivision traditionnelle de certaines paroisses ;
 Festival de Quart, un festival de rock à Kristiansand en Norvège ;
 Quart monde, les personnes démunies des pays occidentaux ;
 Quatre-quarts, un gâteau.

Voir aussi